Perta steht für

 Perta (Lykaonien), antike Stadt in Kleinasien
 Titularbistum Perta, vom früheren Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Berta